Dit is een lijst van meren in Servië. Meren in Kosovo staan ook op deze lijst.

In het Servisch is het woord voor meer (jezero) bijna altijd onderdeel van de naam van het meer. Wanneer het een zelfstandig naamwoord betreft, staat jezero doorgaans voor de naam (Jezero Gazivode), als het een bijvoeglijk naamwoord betreft, dan komt het achter de naam (Vlasinsko jezero).

Bronnen en referenties

Zie ook 
 Lijst van rivieren in Servië
 Lijst van bergen in Servië

 
Servië
Meren